Дусе́ (Doucet) — фамилия французского происхождения, популярна в Канаде.

 Дусе, Грегори (род. 1973) — французский политик.
 
 Дусе, Камиль (Camille Doucet; 1812—1895) — французский драматург, непременный секретарь французской академии.
 Дюсет, Лиз (Lyse Doucet; род. 1958) — старшая ведущая «Би-би-си» и специальный корреспондент из Нью-Брансуика (Канада).
 Дусе, Поль (род. 1970) — канадский актёр.
 Дусе, Сюзанна — немецко-американская актриса, певица и композитор в жанре нью-эйдж.